Miejscowości w Polsce:
 Nikisiałka Duża
 Nikisiałka Mała